Necydalinae é uma subfamília de coleópteros da família Cerambycidae.

Gêneros
 Atelopteryx
 Callisphyris
 Cauarana
 Hephaestioides
 Hephaestion
 Mendesina
 Necydalis
 Parahephaestion
 Planopus
 Rhathymoscelis
 Stenorhopalus
 Urochaetes

Cerambycidae
Subfamílias de cerambicídeos